Velesmes ist der Name zweier Gemeinden in Frankreich:

Velesmes-Échevanne im Département Haute-Saône
Velesmes-Essarts im Département Doubs